Ransom může být:

křestní jméno
 Ransom Riggs (* 1979) – americký spisovatel

příjmení
 Cody Ransom (* 1976) – americký baseballista
 John Crowe Ransom (1888–1974) – americký pedagog, literární kritik, básník a esejista